

Відомі носії 
 Бекетов Андрій Миколайович (1825–1902) — український і російський ботанік, у 1858—1861 очолював кафедру ботаніки Харківського університету.
 Бекетов Андрій Миколайович (1844–1895) — хірург, професор хірургії в Казанському університеті.
 Бекетов Володимир Миколайович (1809–1893) — російський цензор.
 Бекетов Микола Миколайович (1827–1911) — український фізико-хімік, професор Харківського університету (1855—1887).
 Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941) — український архітектор, син фізико-хіміка Миколи Миколайовича Бекетова.
 Рофе-Бекетов Федір Семенович (* 1932) — доктор фізико-математичних наук, професор.

Див. також 
 Бекетова